SADC har flere betydninger:
 Southern African Development Community – organisation for fremme af samarbejde omkring økonomisk udvikling i det sydlige Afrika
 St. Albans and District Council – organisation I St. Albans i det sydlige Hertfortshire, England
 South American Defense Council – sydamerikansk militæralliance omfattende 12 medlemslande
 Spacecraft Attitude Dynamics and Control – kontrolsystem for rumfartøjer